Tyson [thajsn] může znamenat: 

příjmení
 Cale Tyson (* 1991), americký zpěvák a kytarista
 Cicely Tyson (1924–2021), americká herečka
 Donald Tyson (* 1954), kanadský spisovatel
 Edward Tyson (1650–1708), anglický lékař a srovnávací anatom
 Ian Tyson (* 1933), kanadský zpěvák a kytarista
 Mike Tyson (* 1966), americký boxer
 Neil deGrasse Tyson (* 1958), americký astrofyzik a popularizátor vědy
rodné jméno
 Tyson Gay (* 1982), americký sprinter, několikanásobný mistr světa
 Tyson Fury (* 1988), britský boxer, mistr světa v těžké váze
 Tyson Jay Ritter (* 1984), americký hudebník

jiný význam
 Tyson (Percy Jackson), postava z knihy R. Riordana